Trotina bezeichnet

eine Gemeinde im Okres Trutnov, Tschechien; siehe Trotina
einen Ortsteil von Smiřice, Okres Hradec Králové, Tschechien
einen Nebenfluss der Elbe in Tschechien; siehe Trotina (Fluss)